Olorotitan arharensis es la única especie conocida del género extinto Olorotitan ("cisne titánico") de dinosaurio ornitópodo hadrosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 72 a 66 millones de años, durante el Maastrichtiense, en lo que es hoy Asia. Godefroit y sus colaboradores lo ubican en su análisis cladístico cercano a Corythosaurus e Hypacrosaurus.

Descripción 
Olorotitan está basado en el esqueleto más completo de un lambeosaurino encontrado fuera de Norteamérica. Fue un gran dinosaurio, comparable con otros grandes lambeosaurinos como Parasaurolophus cyrtocristatus, pudiendo haber alcanzado los 11 y 12 metros de largo.

Se lo reconoce por varias características únicas, entre las que se destaca una cresta hueca muy desarrollada con una forma marcadamente diferente del resto de los lambeosaurinos. La cresta consistía en una placa ósea situada entre la región dorsocaudal del cráneo y el cuello, que se identificó como unos huesos nasales muy desarrollados, que le daba a la misma una forma de hacha o abanico. Para sostener esta estructura, Olorotitan poseía un número mayor de vértebras cervicales, 18 en lugar de 15. El sacro, con 15 o 16 vértebras, tenía por lo menos 3 piezas más que la de ototros hadrosáuridos. Un 1/3 proximal de la cola tenía las vértebras caudales fusionadas. Se descarta que dicha característica corresponda a una patología, debido a la regularidad de cómo estaba constituida. Lo que se desconoce es la función que desempeñaba.

Cabeza 
 
Olorotitan tiene un cráneo largo y masivo. Se distingue por un extraño peine hueco en la cabeza. Ninguno de los hadrosaurios del continente norteamericano tiene una igual. Es más alto que el resto del cráneo y alcanza la longitud del occipucio. Es la extensión en la dirección posterior que lo distingue de los Lambeosaurinae norteamericanas. El buen desarrollo desde el lado ventral también se distingue de los ornamentos de la cabeza de su pariente lejano, Parasaurolophus. Incluye un tipo autoapormofía. Más de la mitad de la superficie de esta formación estaba formada por huesos nasales, en holotipo se mantenían en mal estado.

Desde el lado dorso-anterior de los huesos nasales se encuentran los prenasales. Entre los lambeosaurinos, Olorotitan destaca con su fosa nasal externa, que toma la forma de una lágrima y está completamente rodeada por dicho hueso. También se caracteriza por darle al cráneo una forma cóncava cuando se mira desde el lado del apéndice dorsal y un largo, que se extiende muy por detrás del occipucio del apéndice lateral. En la parte caudal, el hueso distal se estrecha.

El hueso cigomático, con un arco más corto que otros lambeosaurinos y un margen anterior extremadamente recto, lleva una cresta alveolar muy alta. Su longitud es de 0,9 metros, por otro lado, la parte del hueso cigomático frente a él es corta en comparación con sus contrapartes en los parientes. Los autores de la descripción del género también mencionan la cresta inferior del hueso en cuestión, amplia en la dirección dorsoventral, prestando atención al margen anterior recto. El hueso cuadrado, bien construido, curvas, el ala es ancha. La parte frontal de la boca es redondeada, áspera. El hueso de la mandíbula se asemeja a la asimetría observada en el Tsintaosaurus y la estructura de la cresta alveolar. El diente corto tenía una batería dental con 32 hileras, 2/3 de su longitud fue tomada por la diastema. Los dientes óseos son más bajos que los de Charonosaurus.

Esqueleto axial 
Los rasgos característicos del animal también son un cuello y sacro alargados. La columna cervical tiene 18 vértebras. Ningún representante de Hadrosauridae tenía más de 15 antes antes del descubrimiento de Olorotitan. El segmento distal de la columna está formado por vértebras dorsales. Sus procesos espinosos dan paso a la altura observada en Hypacrosaurus. Más bien, se parecen a los que pertenecen al Corythosaurus. Los huesos que forman el esternón se unen, lo cual es una característica normal de Lambeosaurinae. Godefroit y sus compañeros de trabajo prestan atención a la gran parte proximal del hueso de la paleta.

Hay un sacro, si cuenta las vértebras sacras correctas junto con las vértebras dorsales-sacras transversales proximales y las vértebras sacras distales-caudales distales, obtendrá un número de 10 a 12 vértebras. Tienen procesos espinosos más largos que en otras secciones de la columna de Olorotitan, pero aún no coinciden con las excrecencias de este segmento en Barsboldia, descrito por los científicos polacos como un  Lambeosaurinae de la formación nemegt de Mongolia.

La cola era larga, construida por al menos 70 vértebras. Tanto los procesos espinosos en la parte superior como los arcos hemales en la parte inferior no eran tan altos como el Hypacrosaurus. La rigidez de un tercio proximal de la cola se debe a conexiones articulares adicionales entre los procesos espinosos de las vértebras . En el lado posterior del apéndice de la vértebra proximal hay una cavidad a la que se ajusta la protuberancia en la superficie anterior del apéndice de la próxima vértebra. Los autores de la descripción de Olorotitan consideran en su trabajo si se trata de un fenómeno fisiológico, no patológico. Señalan que se repite con demasiada frecuencia en los círculos posteriores para ser una expresión de alguna patología. Sin embargo, se reservan que en el momento de esta descripción no se puede tener tanta certeza, solo pueden proporcionarla o refutarla hallazgos posteriores .

Extremidades  
Olorotitan tenía un omóplato más alargado que otros representantes de su familia. La acompañaba un sólido hueso coracoides. Godefroit y sus compañeros de trabajo describen el gancho de este último como relativamente pequeño, mientras que notan un gran bulto al que se unían los bíceps braquial. El húmero estaba muy bien construido. Una cresta torácica del hombro bien expresada lo recorrió. Esta estructura no distinguió a Olorotitan de otros Lambeosaurinae.

La descripción de los autores de Olorotitan compara su hueso de la cadera con los observados en Lambeosaurus o Corythosaurus, sin diferencias significativas fuera del apéndice inclinado hacia abajo pre acetabular, apéndice bien construido post acetabular y también una estructura bien expresada llamada antitrocante. La buena ciática no se puede negar, Godefroit y sus compañeros de trabajo mencionan el final de su paso. Destacan la singularidad de este rasgo en Lambeosaurinae, aunque estos rasgos se expresan aún mejor en Hypacrosaurus y Parasaurolophus. El fémur no difiere en tamaño de la tibia. Tiene un trocánter menor muy bien desarrollado. Es menos destacado por el cuarto trocánter. La tibia , que lleva una cresta cnemial en una quinta parte de su longitud, no difiere en esta dimensión del fémur. El peine mencionado es moderado. Acostados en una sección más del desplazamiento de los huesos de la extremidad inferior y el talón , se unen a la tibia y el peroné. Godefroit y col. tenga en cuenta la inclinación lateral del astrágalo, como con la mayoría de los hadrosáuridos. Como excepciones, solo dan Charonosaurus y Parasaurolophus.

Descubrimiento e investigación 
El espécimen fue descubierto en la Formación Tsagayan, en la región de Amur, en el extremo oriental de Rusia. Fue descrito por Pascal Godefroit y colaboradores a mediados de 2003. El nombre del género se traduce como "cisne gigante", mientras que el nombre de la especie hace referencia a la localidad donde fuera encontrado, el condado de Arhara. Olorotitan se diferencia de otros dinosaurios de picos de pato crestados por la posición de una inusual cresta que en su extremo distal toma una forma de hacha o vela. Este descubrimiento aporta mucha información sobre la diversidad de los lambeosaurinos.

Los restos de dinosaurios de pico de pato se encontraron en las orillas del Amur a principios del , excepto que los primeros hallazgos se descubrieron en el lado chino. Algunos de ellos pertenecían a los géneros Saurolophus y Trachodon. Desde 1957, hubo informes de hallazgos en el lado soviético en la región de Amur . Los restos descubiertos en 1984 se llamaron Amurosaurus riabinini. Según las revisiones de Godefroit y sus colegas en 2001, se identificó otro género, el Charonosaurus. Antes del descubrimiento de Olorotitan de la región de Amur, se conocían dos tipos de Lambeosaurinae, Amurosaurus y Charonosaurus.

Encontrados en un área de varios cientos de metros cuadrados en el área de Kundur en el Óblast de Amur en el Distrito Federal del Lejano Oriente, los restos de Olorotitan, desenterrados entre 1999-2001, son el hallazgo de dinosaurios más completo en la Federación de Rusia, así como el esqueleto de Lambeosaurinae más completo fuera de Norteamérica. Yacían dispersos, como escriben los autores del género, en cientos de metros cuadrados, en compañía de los restos de otros animales, incluidos pico de pato de ambas subfamilias, probablemente nodosáuridos, terópodos, cocodrilos, tortugas y dientes de multituberculados. El holotipo fue identificado por los símbolos AEHM 2/845. Se encuentra en el Museo Paleontológico de Błagowieszczeńsk.

Clasificación 
Los autores del género Olorotitan lo consideraron un grupo hermano para los géneros Hypacrosaurus y Lambeosaurus, ambos originarios del continente norteamericano. Sin embargo, basándose en su nuevo hallazgo, concluyen que Lambeosaurinae evolucionó en Asia y llegó a América del Norte a través de la migración antes del Campaniense tardía. Los autores de un trabajo más reciente basado en un análisis de 118 características también abogan por una relación cercana con estos animales, mencionando entre los taxones hermanos Corythosaurus casuarius, Hypacrosaurus stebingeri y Hypacrosaurus altispinus. Del mismo modo lo incorporan en Corythosaurini.

Filogenia 
Posición de Olorotitan  según el cladograma propuesto en 2013 por Prieto-Márquez et al.:

{{clade| style=font-size:100%;line-height:100%
            |label1= Lambeosaurinae 
            |1={{clade
               |label1=Aralosaurini
               |1=
               |2={{clade
                  |1=Jaxartosaurus
                  |2={{clade
                     |label1=Tsintaosaurini
                     |1=
                     |2={{clade
                           |label1=Parasaurolophini
                           |1=
                           |label2=Lambeosaurini
                           |2={{clade
                                 |label1=Lambeosaurus
                                 |1=
                              |2={{clade
                                   |label1=Corythosaurus
                                   |1=
                              |2={{clade
                                 |1="Hypacrosaurus" stebingeri"
                                       |2= }} }} }} }} }} }} }} }}

 Paleobiología 
 Olorotitan compartía su territorio con muchos tipos de animales, incluyendo otros dos lambeosaurinos, el cercanamente relacionado con el  Parasaurolophus, Charonosaurus, y el más basal Amurosaurus. Adicionalmente se han encontrado tortugas, cocodrilos, terópodos, y nodosáuridos, y un saurolofino similar a  Saurolophus, Kerberosaurus que también pertenecen a las mismas rocas. A diferencia de la situación en América del Norte, donde los lambeosaurinos están esencialmente ausentes en las rocas del Maastrichtiano, los lambeosaurinos parecen haber sido comunes en Asia a finales de la era de los dinosaurios, sugiriendo diferenciaclimáticas o ecológicas.

Como todo hadrosáurido, Olorotitan'' fue un bípedo/cuadrúpedo herbívoro, comiendo plantas con un sofisticado cráneo que le permitía un movimiento análogo a la masticación, con baterías de cientos de dientes que remplazaban a los que se usaban a medida que se gastaban. La alta y hueca cresta formada por la expansión de los huesos del cráneo estaba surcada por canales aéreos conectados a las vías respiratorias, probablemente funcionaran como un medio de reconocimiento tanto visual como sonoro.

Referencias

Enlaces externos 

Lambeosaurinae
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia